Lac Louise peut se référer à:

Lake Louise, Australie-Occidentale

Lac Louise (Alberta), un lac en Alberta.
 Lake Louise, Alberta, un hameau qui tire son nom du lac.
 Château Lake Louise, hôtel en Alberta, l'un des grands complexes ferroviaires du Canada.
 Lake Louise (station de ski), une station de ski à Lake Louise, en Alberta

 Lake Louise (Manitoba), un lac au Manitoba
Lac Louise (Estrie), un lac à Weedon, en Chaudière-Appalaches, Québec.

Lacs Louise, deux lacs des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises

Lake Louise (Skibo Castle), un petit lac artificiel en Écosse.

Lake Louise (Alaska), un lieu désigné par le recensement et un grand lac dans l'arrondissement de Matanuska-Susitna, en Alaska.
 Lake Louise (comté de Douglas, Minnesota).
 Lake Louise (Pennsylvanie), lac dans le comté de Luzerne.
 Lake Louise State Park, un parc du comté de Mower, Minnesota.
 Thumb Lake (aussi désigné "lac Louise"), un lac du nord du Michigan.